Буковно може бити:

 Буковно, град у Пољској
 Буковно (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република